Ein Gönner bezeichnet:

 einen Mentor rsp. die Person, die sich um seinen Günstling (Gunst) bzw. Protegé kümmert
 einen Mäzen; dieser fördert um einer Sache willen Institutionen oder Menschen 

Gönner oder Goenner ist der Nachname folgender Personen:

 Albert Gönner (1838–1909), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Baden-Baden
 Eberhard Gönner (1919–2012), deutscher Historiker und Archivar
 Günter Schmidt-Gönner (* 1949), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Tragwerksplanung
 Hubert Goenner (* 1936), deutscher theoretischer Physiker und Wissenschaftshistoriker
 Ivo Gönner (* 1952), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Ulm
 Karl Gönner (1911–??), deutscher Fußballspieler
 Nikolaus Thaddäus von Gönner (1764–1827), deutscher Jurist
 Rolf von Gönner (1885–1941), deutscher Politiker (NSDAP), stellvertretender Reichsarbeitsführer
 Tanja Gönner (* 1969), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:

 Gönneranlage in Baden-Baden, direkt an der Oos gelegene Parkanlage mitten im Bereich der Lichtentaler Allee